Бочаровка — название населённых пунктов.

Россия 
 Бочаровка — село в Старооскольском городском округе Белгородской области.
 Бочаровка — деревня в Мантуровском районе Курской области.